ZH:
 ZH – kanton Zurych w Szwajcarii (oznaczenie kodowe ISO 3166-2)
 Command & Conquer: Generals – Zero Hour – strategiczna gra komputerowa
 Kod IATA linii lotniczych Shenzhen Airlines
 zettahenr – jednostka indukcyjności oraz permeancji w układzie SI

zh:
 język chiński (kod ISO 639 alpha-2: zh)

Zh:
 Zh (dwuznak)